Вертеч — річка в Чернігівській області
 Вертеч — колишня назва села Вертеча